Rebeka Masarova era la campionessa in carica ma ha deciso di non partecipare.

Whitney Osuigwe ha vinto il titolo, sconfiggendo Claire Liu in finale con il punteggio di 6–4, 65–7, 6–3.

Teste di serie 

  Anastasia Potapova (terzo turno)
  Amanda Anisimova (quarti di finale)
 Bianca Andreescu (quarti di finale)
  Marta Kostyuk (secondo turno)
  Iga Świątek (quarti di finale)
  Claire Liu (finalista)
  Whitney Osuigwe (campionessa)
  Carson Branstine (primo turno)

  Olga Danilović (primo turno)
  Taylor Johnson (primo turno)
  Elena Rybakina (semifinale)
  Olesya Pervushina (terzo turno)
  Emily Appleton (secondo turno)
  Katarina Zavatska (primo turno)
  María Camila Osorio Serrano (terzo turno)
  Mai Hontama (secondo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017